Innerbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Innerbådan (i Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Innerbådan (vid Bergö, Malax), Österbotten,

Se även
Ytterbådan

Robotskapade Finlandförgreningar